Вулканы Южной Америки — геологические образования на территории Южной Америки и прилегающих к ней островов, появившиеся в результате вулканической деятельности в различные геологические эры и периоды.

На территории Южной Америки находится 194 вулкана, это больше чем в других регионах мира.

Список 
В данный список включены вулканы, расположенные в Южной Америке, сгруппированные по странам.

Аргентина

Бразилия 
Список действующих и потухших вулканов Бразилии.

Боливия

Колумбия

Перу

Чили

Эквадор

Галапагосские острова

Примечания

Литература 
 
 Volcanoes of the World (Lee Siebert). pages 180—195

Ссылки 
 
 
 

Южная Америка
География Южной Америки